Adamant é o terceiro álbum da banda alemã Stahlmann. Foi lançado em 19 de abril de 2013.

Faixas

Faixas (Edição limitada) 

Álbuns de Stahlmann
A
Álbuns de 2013
Álbuns em língua alemã